Hygrobates är ett släkte av kvalster som beskrevs av Koch 1837. Hygrobates ingår i familjen Hygrobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Hygrobates